Chanal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chanal (kommun), Chiapas, 
 Chanal, Mexiko, 

Robotskapade Mexikoförgreningar